Лимфоциты (от лимфа и  — «вместилище», здесь — «клетка») — клетки иммунной системы, представляющие собой разновидность лейкоцитов группы агранулоцитов. Лимфоциты — главные клетки иммунной системы  обеспечивают гуморальный иммунитет (выработку антител), клеточный иммунитет (контактное взаимодействие с клетками-жертвами), а также регулируют деятельность клеток других типов.  В организме взрослого человека 25—40% всех лейкоцитов крови составляют лимфоциты (500—1500 клеток в 1 мкл), у детей доля этих клеток равна 50 %.

По морфологическим признакам выделяют два типа лимфоцитов: большие гранулярные лимфоциты (чаще всего ими являются NK-клетки или, значительно реже, это активно делящиеся клетки лимфоидного ряда — лимфобласты и иммунобласты) и малые лимфоциты (T- и B-клетки).

По функциональным признакам различают три типа лимфоцитов: B-клетки, T-клетки, NK-клетки.

 B-лимфоциты или B-клетки распознают чужеродные структуры (антигены), вырабатывая при этом специфические антитела (белковые молекулы, направленные против конкретных чужеродных структур).

Т-лимфоциты или Т-клетки включают в себя Цитотоксические Т-лимфоциты, Т-хелперы,  Т-регуляторы. Цитотоксические Т-лимфоциты выполняют киллерные функции, Т-хелперы активируют и направляют иммунный ответ, а Т-регуляторы  тормозят излишний иммунный ответ.

 NK-лимфоциты способны уничтожать клетки, признаваемые организмом генетически-чужеродными или потерявшие отличительные признаки "своего" (без учета антигенной специфичности).

Содержание Т-лимфоцитов в крови составляет 65—80 % от общего числа лимфоцитов, В-лимфоцитов — 8—20 %, NK-лимфоцитов — 5—20 %.

Дополнительные изображения

См. также 
 Плазма крови
 Иммунная система
Иммунитет
 Лейкоциты
Фагоциты
Гранулоциты
 Агранулоциты

Примечания 

Клетки позвоночных